Różne kraje nazywały serie swoich okrętów podwodnych oznaczeniem typ M:
 Brytyjski typ M składał się z trzech okrętów podwodnych – monitorów służących w Royal Navy i zbudowanych w latach 1917–1918
 Amerykański typ M składał się z jednej jednostki ("M-1") służącej w United States Navy
 Radziecki typ M – od 1933 zbudowano 111, które służyły w ZSRR, a po II wojnie światowej także w marynarkach wojennych państw sojuszniczych m.in. w Polsce.

Nazwy okrętów